

Biografia 

Esordisce a soli sedici anni con la pubblicazione del romanzo L'estate del non ritorno, del 2001. Successivamente, pubblica altri tre romanzi per ragazzi con Edizioni Piemme e alcuni racconti.
Nel 2010 è uscito sotto il marchio Salani il suo primo romanzo per adulti, La teoria del Caos.

Romanzi

Per ragazzi 
 L'estate del non ritorno, Fatatrac, 2001
 Quando un albero cade in una foresta deserta, Piemme Il Battello a Vapore, 2004
 Piume di drago, Piemme il Battello a Vapore, 2007
 Il sogno di Pandora, Piemme, 2008

Per adulti 
 La teoria del caos, Salani Editore, 2011
 C'era una volta De André, Chinaski Edizioni, Genova, 2013
 Tamarindo Sugarfree, Amazon, 2013
 Fabrizio De André e i pellegrini sulla cattiva strada, Chinaski Edizioni, Genova, 2019
 Lotus Blues, Amazon, 2021

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Scrittori per ragazzi